Prvenstvo Jugoslavije u ragbiju za 1989./90. je osvojioo Čelik iz Zenice.

Ljestvice

A grupa

Izvori 
 Arambašić Vjekoslav i dr: 50 godina Nade: 1959. – 2009., Split, 2009.

1989-90